Chiesa di San Gregorio – chiesa di San Gregorio frazione di Cisano Bergamasco
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Dervio
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Messina
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Monza
 Chiesa di San Gregorio Armeno – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Gregorio Papa – chiesa di Palermo
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Salerno
 Chiesa di San Gregorio Papa – chiesa di San Gregorio nelle Alpi
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Sardara
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Solarussa
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Treviso
 Chiesa di San Gregorio – chiesa di Venezia

 Chiesa armena di San Gregorio Illuminatore – chiesa di Livorno

Pagine correlate 
 Chiesa di San Gregorio Magno
 Chiesa di San Gregorio Taumaturgo